35269 Idefix è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1996, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3213662 UA e da un'eccentricità di 0,1347228, inclinata di 5,98074° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1996
Idefix